Naselja u Srbiji:
 Rudnica (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin
 Rudnica (Raška, Srbija), naselje u sastavu općine Raška

Naselje u Crnoj Gori:
 Rudnica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u sastavu općine Pljevlja

Naselje u Sloveniji:
 Rudnica (Podčetrtek, Slovenija), naselje u sastavu općine Podčetrtek